

Patronyme 

 Charles Yachvili (1918-1985), résistant géorgien du Limousin, père du suivant ;
 Michel Yachvili, ancien joueur de Brive, fils du précédent ; 
 Dimitri Yachvili, fils de Michel, demi de mêlée international français évoluant au Biarritz olympique ;
 Grégoire Yachvili, fils de Michel, troisième ligne international géorgien évoluant à l'Union Bordeaux Bègles.

Références